Le palais des expositions et des congrès de Oviedo (Asturies) appelé familièrement par les espagnols « El Centollo » est une construction moderne conçue par l'architecte valencien de renommée internationale Santiago Calatrava Valls. Inauguré en , l'ensemble du bâtiment utilise une structure de béton blanc, d'acier peint en blanc et de verre

Fiche technique 
Le Palais des Expositions et des Congrès, est un bâtiment elliptique d'une superficie totale de , comprenant trois étages, un grand hall d'entrée et une salle principale pouvant accueillir plus de .

La structure est composée d'une couverture mobile, en forme de coque, à nervures d'acier d'une longueur de 50 à 100 mètres.

Le rez-de-chaussée comporte la salle d'exposition d'une superficie de , une salle de réunion d'une capacité de plus de 200 personnes et une salle polyvalente de . Au premier étage se trouve l'Auditorium de  couvert par un dôme blanc de 45 m de haut, un second étage avec des restaurants, 165 boutiques, un bowling et un supermarché un troisième étage de 12 salles de réunion.

Les bâtiments annexes en forme de U et d'une superficie de , contiennent la zone des services administratifs du gouvernement de la Principauté des Asturies, un hôtel de 150 chambres et un parking de .

Travaux 
  : Démolition de l'ancien stade de football Carlos Tartiere
  : Commencement des fondations.
  : Commencement des travaux de la réalisation.
  : Présentation de la structure métallique.
  : les bâtiments des services administratifs de la Principauté des Asturies sont livrés.
 : Cérémonie officielle d'ouverture du centre commercial.
 : Ouverture officielle du centre commercial au public.
 : les travaux reprennent après la crise économique.
 : Inauguration du Palais.

Liens externes 

 Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo
 Auditorio Príncipe Felipe
 Un nuevo eje
 El centro comercial Espacio Buenavista abrirá en marzo sus tiendas
 La actividad vuelve al Palacio de Congresos

Notes et références 

Bâtiment de Santiago Calatrava
XXIe siècle